Люссов (нем. Lüssow) — название нескольких населённых пунктов в Германии.

 Люссов (Восточная Передняя Померания) 
 Люссов (Мекленбург) 
 Люссов (Штральзунд)